DNA er debutstudiealbumet fra den engelske pigegruppe Little Mix. Den blev frigivet den 19. november 2012 i Det Forenede Kongerige via Syco Music.

Spor

Referencer

Eksterne henvisninger 

Debutalbum fra 2012
Debutalbum fra Storbritannien
Little Mix-album